Flatbush (Alberta)
 Flatbush (Brooklyn)